Фролов Сергей Кузьмич (, село Бакланка, Вологодская губерния, СССР — , Санкт-Петербург, Россия) — советский живописец, график, педагог, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Фролов Сергей Кузьмич родился 26 сентября 1924 года в деревне Бакланка Вологодской губернии в крестьянской семье, где кроме него было ещё четверо старших детей. После переезда в 1931 году семьи в Петрозаводск занимался в 1937—1941 годах в изостудии местного Дворца пионеров. В 1942 году был призван в армию и направлен в Велико-Устюжское пехотное училище. Участвовал в боях на Центральном и 1-м Белорусском фронтах, и в частности, в Орловско-Курской битве. Был ранен. Награждён медалью «За победу над Германией», орденом «Отечественной войны 2-й степени». Демобилизовался в начале 1947 года в звании сержанта.

В 1947 году Сергей Фролов поступил на факультет керамики ленинградского Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. Занимался живописью и рисунком у Петра Бучкина, Александра Любимова, Константина Белокурова, Ивана Степашкина.

В 1952 году Фролов окончил Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной по мастерской Анатолия Казанцева. Был оставлен преподавать на кафедре общей живописи училища, где вёл, в основном, акварель. С 1965 по 1975 годы преподавал на кафедре рисунка.

Участвовал в выставках с 1952 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал ландшафтные и архитектурные пейзажи, портреты, жанровые композиции. Работал в технике акварели, масляной живописи, рисунка. В 1956 году был принят в члены Ленинградского Союза художников.

Ведущий жанр в творчестве Сергея Фролова — лирический пейзаж, главные темы — Ленинград и его пригороды, архитектурные памятники древнерусских городов. В 1960-1970 годы работал на творческой базе ленинградских художников в Старой Ладоге, в Пскове, Изборске. Живопись Фролова отличает тонкое акварельное письмо, изысканность тональных отношений, мастерское владение пленэром, поэтическое восприятие натуры. Колорит мягкий, чуть приглушённый, с преобладанием зелёных, жёлтых и лиловых тонов.

Среди произведений, созданных Фроловым в станковой живописи и акварели, работы «Девушка», «Сосны», «Зима» (все 1953), «Городской пейзаж» (1954), «Пруд. Пушкинские горы», «Осень. На закате» (обе 1955), «Ялтинская набережная» (1956), «Псков. Башня», «Псковский кремль», «Флоксы», «Ялтинский порт», «Исаакиевская площадь», «Стрельна» (все 1957), «Рыбачий посёлок», «Северная деревня» (обе 1958), «Апрель», «К вечеру» (обе 1959), «Адмиралтейство», «Аничков мост» (обе 1960), «В Старой Ладоге» (1961), «Адмиралтейство», «Бастион Петропавловской крепости» (обе 1964), «Дворцовая площадь», «Сумерки», «Ненастье» (все 1968), «Поздний вечер» (1971), «У опушки» (1972), «Вечер. Белозерск» (1975), «Ранняя осень» (1976), «Древнерусский городок» (1977), «Голубой дом» (1981) и другие.

Персональные выставки произведений Сергея Фролова были показаны в 1964 и 1990 годах в Пушкинском музее-заповеднике и в 1972 и 1987 годах в Ленинграде в выставочных залах Ленинградского Союза художников. Прекрасно владея техникой акварельной живописи, Фролов создал панорамный вид знаменитого посёлка Пушкинские Горы, тщательно проработав в деталях архитектурные и бытовые подробности. Точно найденные цветовые отношения передают особое лирическое настроение, характерное для этого знаменитого уголка России. Свыше 60 работ были подарены художником музею.

Скончался 2 января 1998 года в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. 

Произведения С. К. Фролова находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Германии, США, Италии, Великобритании, Франции, Японии и других странах.

Примечания

Выставки

Источники 
 Центральный Государственный Архив литературы и искусства. СПб. Ф.78. Оп.10. Д.523.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1972. — С. 16.
 Exhibition of modern Soviet Painting. 1976. Gekkoso Gallery. Catalogue. — Tokyo, 1976. — Р. 101, 162.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. — Л. : ЛОСХ РСФСР, 1978. — 3.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1. — М. : Советский художник, 1979. — С. 495.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М. : Советский художник, 1981. — С. 26, 260, 387, 389, 549.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. — Л. : ЛОСХ РСФСР, 1981. — С. 3.
 Подвигу Ленинграда посвящается. Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. — Художник РСФСР, 1989. — С. 32.
 Фролов Сергей Кузьмич. Выставка произведений. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1986.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. — Л. : ЛОСХ РСФСР, 1987. — С. 4.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л. : Художник РСФСР, 1987. — С. 139.
 40 лет Великой Победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1990. — С. 75.
 Peinture Russe. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 18 Fevrier, 1991. — Р. 7, 44.
 Peinture Russe. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 26 Avril, 1991. — Р. 7, 61.
 Peinture Russe. Catalogue. — Paris: Drouot Richelieu, 24 Septembre 1991. — Р. 27.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris : Drouot Richelieu, 27 Janvier, 1992. — INDEX 115 à 119.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris : Drouot Richelieu, 13 Mars, 1992. — INDEX 120 à 125.
 Peintures Russes — РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ : catalogue / s.a. Servarts n.v. / Palais Des Beaux-Arts. — Bruxelles : Servarts s.a., 17 Fevrier, 1993. — 64 p. — Р. 18.
 Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог. — Санкт-Петербург : Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1995. — С. 6.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. СПб, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М. : Союз художников России, 2000. — С. 296.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург : НП-Принт, 2007. — С. 18, 19, 372, 389—392, 306, 397, 400, 402, 403, 445. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Ссылки 
 Сергей Фролов на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия»
 Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.

Художники СССР
Художники России
Художники Санкт-Петербурга
Акварелисты
Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Члены Санкт-Петербургского Союза художников